Сан-Кристо́баль () — ряд топонимов, в основном в испаноязычных странах, названных в честь Святого Христофора:

Топонимы 
Города
 Сан-Кристобаль (город, Аргентина) — город в Аргентине, провинция Санта-Фе.
 Сан-Кристобаль (город, Венесуэла).
 Сан-Кристобаль (Боливар) — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Боливар.
 Сан-Кристобаль (город, Куба) — город на Кубе.
 Сан-Кристобаль (город, Сальвадор) — город в Сальвадоре, в департаменте Кускатлан.
 Сан-Кристобаль (город, Доминиканская Республика).

Острова
 Сан-Кристобаль (остров, Эквадор) — остров, Эквадор, провинция Галапагос.
 Сан-Кристобаль (остров, Соломоновы Острова) — остров, Соломоновы Острова.

Прочее
 Сан-Кристобаль — подрайон Мадрида.
 Сан-Кристобаль (департамент, Санта-Фе).
 Сан-Кристобаль (провинция).
 Сан-Кристобаль (форт, Пуэрто-Рико) — форт на территории города Сан-Хуан.
 Сан-Кристобаль (вулкан) — вулкан в Никарагуа.
 Сан-Кристобаль (холм, Сантьяго) — холм в столице Чили Сантьяго.
 Сан-Кристобал — озеро в Колорадо (США).

Составные
 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас — город в Мексике, Чьяпас.
 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.

См. также 
 Святой Христофор (значения)